SportXX (ausgesprochen mit nur einem X) ist eine Schweizer Fachmarktkette für Sportartikel. Als rechtlich unselbständiger Geschäftsbereich der Migros werden die Standorte von den regionalen Migros-Genossenschaften betrieben und seit Anfang 2021 durch die Migros Fachmarkt AG koordiniert. 2022 wurde bekannt, dass der Name auf SportX gewechselt wird.

Übersicht 
Zum Angebot von SportXX gehören Sportschuhe, Sportbekleidung und Sportausrüstung von Markenherstellern sowie Eigenmarken. Zu den SportXX-Standorten gehören auch die spezialisierten Formate Outdoor für Trekkingausrüstung, Ryffel Running für Laufsport, sowie der Fahrrad-Fachhändler Bike World.

Segmentsgeschäftszahlen werden mittlerweile nicht mehr ausgewiesen, die kombinierte Fachmarktsparte (Melectronics, Do it + Garden, Micasa, SportXX und OBI) erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von 1,73 Milliarden Franken.

Geschichte 
SportXX eröffnete die erste Filiale 1999 in Buchs SG. 2008 erfolgte die Lancierung des Formates Outdoor by SportXX, unter dem ausschliesslich Trekking- und Outdoor-Artikel angeboten werden. Im Jahr 2016 existierten 20 Standorte, sowohl als Shop-in-Shop mit SportXX, als auch als eigenständige Filialen.

Die Migros erwarb 2010 die Mehrheitsbeteiligung an der Ryffel Running AG, die 1984 von Markus Ryffel gegründet wurde, und erwarb 2015 das Unternehmen komplett. Die unter Ryffel Running by SportXX realisierten Shop-in-Shop-Standorte sind auf Laufsport spezialisiert, einschliesslich Fussanalyse, Nordic Walking und Aquafit; im Jahr 2016 wurden 22 Standorte betrieben.

Seit 2012 führt SportXX einen Online-Shop. Fahrräder wurden ursprünglich von Do it + Garden verkauft, und mit der Lancierung von SportXX in deren Sortiment verschoben. Ende 2016 wurde bekannt, dass die Migros eigenständige Fahrradfachmärkte plant. Diese wurden 2017 unter dem Namen Bike World by SportXX lanciert und verfügen über eigenständige Filialstandorte.

Im Jahr 2022 gab es u. a. 54 SportXX-Filialen und 12 Filialen von Bike World.

Sponsoring 
SportXX sponsert Laufevents und Slowups in der Schweiz.

Weblinks 
 Website von SportXX
 Website von Bike World

Einzelnachweise 

Einzelhandelsunternehmen (Schweiz)
Unternehmen (Zürich)
Migros
Versandhändler
Unternehmen (Outdoor)
Sport (Zürich)
Gegründet 1999